Ngbandi bezeichnet
 ein afrikanisches Volk, siehe Ngbandi (Volk)
 die Sprache dieses Volkes, siehe Ngbandi (Sprache)